Николаевка може да се отнася за:
 Николаевка, село в България
 Николаевка (Уляновска област), селище от градски тип в Русия
 Николаевка (Запорожка област), село в Украйна